Spathipora är ett släkte av mossdjur. Spathipora ingår i familjen Spathiporidae. 

Spathipora är enda släktet i familjen Spathiporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Spathipora